Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1975 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ole Olsen z Danii – drugie zwycięstwo w IMŚ (poprzednio 1971).

W Wielkim Światowym wystąpili nasi reprezentanci Edward Jancarz – dwunasty, Zenon Plech – czternasty, Marek Cieślak – piętnasty oraz Henryk Glücklich – szesnasty.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Ostrawa (1) 
 17 maja 1975 r. (sobota),  Ostrawa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Krsko (2) 
 18 maja 1975 r. (niedziela),  Krsko

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Krumbach (3) 
 18 maja 1975 r. (niedziela),  Krumbach

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Miszkolc (4) 
 18 maja 1975 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Półfinały

Olching (1) 
 29 maja 1975 r. (czwartek),  Olching

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Zenon Plech zastąpił Z. Urbańca

Praga (2) 
 31 maja 1975 r. (sobota),  Praga

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 22 czerwca 1975 r. (niedziela),  Leningrad

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały 
 Lindesberg (1)
 1 maja 1975 r. (czwartek),  Lindesberg

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

 Målilla (2)
 1 maja 1975 r. (czwartek),  Målilla

Awans: 5+1 do Finału Szwedzkiego

 Visby (3)
 1 maja 1975 r. (czwartek),  Visby

Awans: 5+1 do Finału Szwedzkiego oraz Anders Michanek

Finał Szwedzki 
 21 maja 1975 r. (środa),  Norrköping

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Stefan Salmonsson zastąpił Jana Anderssona

Finał Norweski 
 1975 r.,  Skien

Awans: 3+2 do Finału Skandynawskiego
Tabela (6-16) → brak danych
Punktacja (2-5) → brak danych

Finał Skandynawski 
 1 czerwca 1975 r. (niedziela),  Skien

Awans: 9 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 3 czerwca 1975 r. (środa),  Göteborg

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 24 sierpnia 1975 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 12+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 24 czerwca 1975 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Sheffield (2) 
 26 czerwca 1975 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 30 lipca 1975 r. (środa),  Coventry

Awans: 4+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 6 września 1975 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

1975
1975 w sporcie żużlowym